Matheus França puede referirse a:

 Matheus França Silva (2000-), futbolista brasileño del Clube de Regatas do Flamengo conocido como Matheuzinho;
 Matheus França de Oliveira (2004-), futbolista brasileño del Clube de Regatas do Flamengo sub-20.